Санта-Мария (, Святая Мария) — флагманский корабль, на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку. Это была трёхмачтовая каракка длиной не более 25 метров. Длина Санта-Марии в разных источниках оценивается в 70 футов или в 82 фута, что составляет, соответственно, 21,4 метра или 25 метров, вместимостью до 40 человек. Владельцем и капитаном каракки был кантабриец Хуан де ла Коса, известный испанский путешественник и картограф.

Парусное вооружение её состояло из пяти парусов: фока, грота, грот-марселя, латинской бизани и блинда на бушприте. Она отличалась надежностью во время штормов.

Корабль был построен в Галисии и наречён «La Gallega» («Галисийка»). Экипаж называл корабль именем «Marigalante» («Галантная Мария»). Бартоломе де Лас Касас в своих записях не использует ни одно из этих имён, называя корабль Колумба описательно — «La Capitana» (то есть, «флагман») или «La Nao» («нао», тип судна).

«Санта-Мария» разбилась в Рождество 1492 года у берегов Гаити. Обломки корабля использовались при строительстве поселения, основанного в этом месте 6 января 1493 года. Поселение получило название Ла-Навидад ( — «Рождество») по дате гибели «Санта-Марии». Современное название этого города — Môle Saint-Nicolas.

Не сохранилось ни одного изображения корабля Колумба. Тем не менее, в 1892 году в рамках празднования четырёхсотой годовщины путешествия Колумба была построена реплика «Санта-Марии».
В XX веке было выполнено множество макетов, причём некоторые из них относятся к типу «нао», а некоторые выполнены как каравеллы. Сам Колумб в своём журнале говорит о «Санта-Марии» и как о каракке, и как о каравелле, причем жалуется на плохую манёвренность, каравеллам несвойственную. Последняя реплика «Санта-Марии» выполнена как «нао», так как эта версия признана более правдоподобной.

Летом 2014 года у берегов Гаити на морском дне обнаружены обломки судна, первоначально названные обломками «Санта-Марии». При более тщательном исследовании найденные останки датированы гораздо более поздним временем.

См. также 
 Пинта и Нинья — два других корабля Колумба
 Виктория — корабль Магеллана
 Золотая лань — корабль Дрейка

Примечания

Модели

Ссылки 

 Колумб, Христофор
 О Христофоре Колумбе
 Каравелла Колумба Санта-Мария — как выглядел флагманский корабль великой экспедиции?



Каракки
Христофор Колумб
История Кантабрии